

Geografia

Argentina
Bella Vista (Buenos Aires)
Bella Vista (departamento)
Bella Vista (Corrientes)

Bella Vista (Tucumán)

Estados Unidos
Bella Vista (Arkansas)

Paraguai
Bella Vista Norte
Bella Vista (Itapúa)

Clubes de futebol
Club Atlético Bella Vista

Desambiguações de topônimos